Paranaitis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Rowland Southern 1914. Paranaitis ingår i familjen Phyllodocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Paranaitis